Fatty's Chance Acquaintance é um filme mudo de curta-metragem norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Ligações externas 
 
 Fatty's Chance Acquaintance  no TCM.com

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco